Sant Mateu – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Gironès, w gminie Sant Jordi Desvalls
 Sant Mateu – miejscowość i gmina w Walencji, w prowincji Castellón, w comarce Baix Maestrat